Stanica :

 Stanica (Silésie),  localité polonaise de la gmina de Pilchowice
 Stanica (Basse-Silésie), localité polonaise de la gmina de Przeworno
 Stanica Roč, localité de Croatie